Присакани има више значења:

 Присакани (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Присакани (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Присакани (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији